Атрей — один из центральных персонажей серии игр God of War от Santa Monica Studio. Сын греческого бога Кратоса и йотунши Фэй. Внук Зевса. Имя, данное матерью до рождения — Локи. Частично управляем игроком.

Краткая биография и характер

God of War (2018) 

Атрей впервые появляется в игре God of War (2018), где он и его отец устраивают погребальный костёр Фэй, их матери и жене соответственно. Фэй завещала развеять её прах с высочайшей горы в девяти мирах. После недолгой охоты они отправляются на гору, находящуюся относительно недалеко от их дома, и знакомятся со множеством персонажей. В пути Атрей сильно заболевает, убивает против воли отца бога Моди.

По ходу сюжета игроков знакомят с ним и его характером: он часто обижается на своего отца — Кратоса — однажды это дошло до того, что Атрей выстрелил в него стрелой (см. сюжет God of War (2018)). Его болезнь связана с тем, что он не знал о том, что он сын бога. Позже эта горькая правда оказывает на него дурное действие — у Атрея случаются припадки эгоизма и он часто говорит «Мы боги. Нам всё можно». После одного из таких припадков он отрицал свой поступок и говорил, что это был не он.

Атрей ведёт дневник (с ним можно ознакомиться в меню на закладке «Кодекс»), где делает записи о встреченных персонажах и существах. Много знает о скандинавской религии и мифических существах, населяющих Скандинавию.

Исполнение 
Роль Атрея в обоих играх исполнил американский актёр Санни Салджик. Для создания игр использовались его движения (с помощью захвата движения), голос и лицо.

См. также 
 Локи
 Атрей
 Кратос (God of War)
 God of War (игра, 2018)
 God of War: Ragnarök

Примечания 

 |  | 

God of War